En Pologne, Wilczyniec peut désigner :

 Wilczyniec, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Wilczyniec, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.